Modigliani ist der Familienname folgender Personen: 
 Amedeo Modigliani (1884–1920), italienischer Zeichner, Maler und Bildhauer
 Franco Modigliani (1918–2003), italienischer Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger

Modigliani bezeichnet:
 Modigliani (Film), Film aus dem Jahr 2004